Амалбек Козыбакович Тшанов (; род. 4 апреля 1943, с. Советское, Ленгерский район, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР) — бывший аким города Шымкента Южно-Казахстанской области.

Образование 
В 1979 году окончил Казахский химико-технологический институт (Южно-Казахстанский государственный университет имени М. О. Ауэзова, ЮКГУ), получив специальности «инженер-механик» и «инженер-строитель-технолог». Происходит из подрода жаныс рода дулат .

Трудовая деятельность 
 Лаборант средней школы села Советское Толебийского района Чимкентской области (1958—1960);
 Слесарь угольного цеха Чимкентского цементного завода (1961);
 Инженер, главный инженер на предприятиях бытового обслуживания Чимкентской области (1967—1969);
 Прораб, мастер, диспетчер, главный технолог; директор силикатно-бетонного завода, главный технолог Чардаринского треста «Промстройматериалы» (1969—1980);
 Главный инженер, управляющий трестом «Югстройконструкция» (1980—1988);
 Доверенное лицо Н. А. Назарбаева на президентских выборах 1991 г. по Чимкентской области;
 Генеральный директор ПО «Югстройконструкция» (1988—1992);
 Глава Шымкентской городской администрации (февраль 1992-март 1994);
 Заместитель Председателя Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по промышленности, энергетике, транспорту и связи (апрель 1994-октябрь 1994);
 Министр строительства, жилья и застройки территорий Республики Казахстан (октябрь 1994-октябрь 1995);
 Член ЦК Демократической партии Казахстана (1995—1999);
 Аким Жамбылской области (октябрь 1997-январь 1998);
 Советник фирмы «Адис» (1998—1999);
 Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан второго созыва (1999—2004);
 Член президиума Центрального совета ДПК «Ак Жол» (ноябрь 2003-март 2005)
 Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (03 октября 2004-20 июня 2007);
 Директор Республиканского колледжа спорта (с 2008 года);
 Член политсовета ОСДП «Азат» (с октября 2009).

Научная деятельность

Научные звания 
 Кандидат технических наук, тема диссертации: «Применение отходов масложирового комбината как пластифицирующей добавки для производства сборного железобетона» (1999);
 Доцент по специальности педагогика (2010);
 Доктор педагогических наук (2011).

Научные труды 
 Автор ряда публикаций в прессе.

Награды и звания 
 Медаль «20 лет Астане» (2018).
 Орден Знак Почёта;
 Орден Курмет;
 Орден Парасат;
 Юбилейная медаль «Манас-1000» (25 октября 1995 года, Киргизия) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между кыргызским и казахским народами, пропаганду идей эпоса «Манас»;
 Академик Петровской академии наук и искусств;
 Почетный член Национальной академии наук РК (2014);
 Почетный гражданин г. Шымкента и Южно-Казахстанской области;
 Полковник запаса.

Семья 
 Бывшая жена: Бектаева Атира Турсуналиевна (1946 г.р.);
 Дети: дочери — Жанар (1974 г.р.), Салтанат (1976 г.р.), сыновья — Нургали (1980—2003), Нурдаулет (1997 г.р.), Нурали (2007 г.р.), 4 внука и внучка.

Примечания

Ссылки 

Акимы Шымкента
Акимы Жамбылской области
Депутаты Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва
Министры строительства Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана II созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана III созыва